|-
| 184001 - ||  || 15 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184002 - ||  || 14 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184003 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184004 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184005 - ||  || 14 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184006 - ||  || 15 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184007 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184008 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184009 - ||  || 15 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184010 - ||  || 10 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184011 - ||  || 19 martie 2004 ||  || 
|-
| 184012 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184013 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184014 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184015 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184016 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184017 - ||  || 30 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184018 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184019 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184020 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184021 - ||  || 16 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184022 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184023 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184024 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184025 - ||  || 16 martie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184026 - ||  || 16 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184027 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184028 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184029 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184030 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184031 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184032 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184033 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184034 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184035 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184036 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184037 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184038 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184039 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184040 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184041 - ||  || 18 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184042 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184043 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184044 - ||  || 19 martie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184045 - ||  || 19 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184046 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184047 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184048 - ||  || 23 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184049 - ||  || 20 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184050 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184051 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184052 - ||  || 22 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184053 - ||  || 25 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184054 - ||  || 21 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184055 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184056 - ||  || 27 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184057 - ||  || 22 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184058 - ||  || 20 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184059 - ||  || 28 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184060 - ||  || 27 martie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184061 - ||  || 29 martie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184062 - ||  || 17 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184063 - ||  || 18 martie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184064 || 2004 GM || 10 aprilie 2004 || Wrightwood || 
|-
| 184065 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184066 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184067 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184068 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184069 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184070 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184071 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184072 - ||  || 11 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184073 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184074 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184075 - ||  || 10 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184076 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184077 - ||  || 13 aprilie 2004 || Catalina || CSS
|-
| 184078 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184079 - ||  || 14 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184080 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184081 - ||  || 12 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184082 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184083 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184084 - ||  || 15 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184085 - ||  || 15 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184086 - ||  || 11 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184087 - ||  || 13 aprilie 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 184088 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184089 - ||  || 12 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184090 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184091 - ||  || 14 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184092 - ||  || 14 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184093 - ||  || 13 aprilie 2004 || Siding Spring || SSS
|-
| 184094 - ||  || 13 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184095 - ||  || 16 aprilie 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 184096 - ||  || 16 aprilie 2004 ||  || 
|-
| 184097 - ||  || 16 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184098 - ||  || 16 aprilie 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 184099 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 184100 - ||  || 17 aprilie 2004 || Socorro || LINEAR
|-